An Lão (district in Bình Định), een district in provincie Bình Định
 An Lão (district in Hải Phòng), een district in centrale stad Hải Phòng
 An Lão (thị trấn in Bình Định), een thị trấn in district An Lão, provincie Bình Định
 An Lão (thị trấn in Hải Phòng), een thị trấn in district An Lão, centrale stad Hải Phòng
 An Lão (Hà Nam), een xã in district Bình Lục, provincie Hà Nam